Marco Mazzoli – conduttore radiofonico
Marco Mazzoli – calciatore